Суперкубок Китаю з футболу 2017  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2017 року між чемпіоном Китаю і володарем кубка Китаю клубом Гуанджоу Евергранд Таобао та віце-чемпіоном Китаю клубом Цзянсу Сунін.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на futbol24

2017
Китай
Лютий 2017
2017 у китайському спорті